Никола́й Ива́нович Виногра́дов (1856—1916) — профессор Московской духовной семинарии и православный духовный писатель.

Биография 
Родился в 1856 году в Москве в семье дьякона.

Окончил Московскую духовную семинарию (1872) и Московскую духовную академию в 1876 году. Магистр Московской духовной академии.

Преподавал еврейский язык и Священное Писание в Нижегородской духовной семинарии, а также греческий язык в Московском перервинском духовном училище (с 1884 года) и в Вифанской духовной семинарии (с 1888 года).

Умер в 1916 году.

Главные труды 
 «Учение святого Евангелия и Апостола о воскресении мертвых» (М., 1882);
 «О конечных судьбах мира и человека» (М., 1889);
 «Притчи Господа нашего Иисуса Христа» (М., 1892, магист. диссерт.);
 «Философа Платона: диалог об идее бессмертия» (М., 1892);
 «Взгляд на употребление и значение акцентов в книге Псалмов, как стихотворно-поэтической и на расстановку их в некоторых отрывках ветхозаветной прозы» (Сергиев Посад, 1894);
 «Нагорная проповедь Спасителя» (М., 1894);
 «Платон Лахес» (М., 1901).

Примечания

Ссылки 
 Виноградов Николай Иванович 
 Виноградов Николай Иванович

Писатели России по алфавиту
Выпускники Московской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Богословы России